Sway kan syfta på:
 Sway (album), ett musikalbum med The Perishers (2005).
 Sway (sång), en sång av Rolling Stones (1971)
 Sway (sång av Norman Gimbel), en sång av Norman Gimbel (1954)
 Artistnamn för den norske artisten Espen Lind
 Sway, Hampshire, en ort i England